CRJ, sigle composé des trois lettres C, R et J, peut faire référence à :
 Bombardier Canadair Regional Jet, un avion ;
 Conseil régional des jeunes, comme le Conseil régional des jeunes d'Île-de-France ou le Conseil régional des jeunes du Limousin ;
 coût de revient journalier, en comptabilité.
 Centre de recherches sur le Japon, centre français de recherche de l'EHESS, en sciences sociales.

CRJ est un code qui peut faire référence à :
 Coorabie, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.

Code IATA des aéroports